Thomas Musgrave peut se référer à plusieurs personnes :

 , médecin et universitaire anglais du XVIe siècle ;
 Thomas Musgrave, parlementaire en 1588 pour la circonscription d' ;
  (mort 1686), doyen de Carlisle ;
  (1737 – 1812), baronnet et général anglais ;
  (1774–1854), maître de poste britannique de Bath et traducteur ;
 Thomas Musgrave (1788–1860), archevêque britannique de York ;
  (1832–1891), capitaine de bateau et naufragé australien ;
  (1913–2005), officier de l'US Air Force.